|-
| 122401 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122402 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122403 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122404 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122405 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122406 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122407 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122408 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122409 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122410 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122411 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122412 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122413 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122414 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122415 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122416 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122417 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122418 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122419 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122420 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122421 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122422 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122423 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122424 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122425 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122426 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122427 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122428 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122429 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122430 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122431 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122432 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122433 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122434 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122435 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122436 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122437 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122438 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122439 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122440 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122441 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122442 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122443 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122444 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122445 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122446 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122447 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122448 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122449 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122450 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122451 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122452 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122453 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122454 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122455 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122456 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122457 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122458 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122459 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122460 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122461 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122462 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122463 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122464 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122465 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122466 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122467 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122468 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122469 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122470 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122471 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122472 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122473 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122474 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122475 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122476 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122477 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122478 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122479 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122480 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122481 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122482 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122483 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122484 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122485 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122486 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122487 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122488 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122489 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122490 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122491 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122492 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122493 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122494 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122495 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122496 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122497 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122498 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122499 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122500 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-